Clemens III. ist der Name folgender Personen:

Clemens III. (Gegenpapst) (* zwischen 1020 und 1030; † 1100), Gegenpapst von 1080 bis 1100 
Clemens III. (Papst) († 1191), Papst ab 1187